Lesia Tsurenko era la detentrice del titolo e lo ha difeso battendo in finale Stefanie Vögele con il punteggio di 5–7, 7–62, 6–2.

Teste di serie 

 Sloane Stephens (quarti di finale)
 Kristina Mladenovic (quarti di finale)
 Daria Gavrilova (semifinale)
 Zhang Shuai (quarti di finale)

   Irina-Camelia Begu (secondo turno) 
  Alizé Cornet (primo turno) 
  Lesia Tsurenko (campionessa) 
 Tatjana Maria (primo turno)

Qualificate 

  Jana Fett (primo turno)
  Arantxa Rus (secondo turno)
  Jasmine Paolini (primo turno)

  Rebecca Peterson (semifinale)
  Dayana Yastremska (primo turno) 
  Amandine Hesse (primo turno)

Wildcard 

  Kayla Day (primo turno)
  Daria Gavrilova (semifinale)

  Renata Zarazúa (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2018